N56 peut faire référence à :
 HMS Grampus (N56), un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Union (N56), un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres